Пол Александер (; ) — американский юрист и писатель, в 6 лет перенёсший тяжёлую форму полиомиелита и в результате парализованный. Всю жизнь он проводит в аппарате «железные лёгкие» (), покидая его максимум на несколько часов. Пол Александер стал примером упорства в достижении полноценной жизни инвалида — он закончил школу, получил высшее образование и вёл юридическую практику, в том числе участвовал в судебных заседаниях. В 2020 году он написал автобиографическую книгу.

Болезнь 

В 1952 году, когда ему было 6 лет, Пол жил с родителями в пригороде Далласа (штат Техас, США). Во время возникшей в этом году вспышки полиомиелита он заболел. Через неделю после появления симптомов его состояние сильно ухудшилось и он был госпитализирован в  вместе с сотнями других тяжело больных детей.

В ходе болезни тело Пола разбил паралич ниже шеи, он не мог дышать самостоятельно, и его поместили в аппарат искусственного дыхания  (железное лёгкое — барокамера с изменяемым давлением и герметизированным отверстием для шеи пациента). В больнице Пол провёл 18 месяцев, всё время — в аппарате искусственного дыхания без шансов на выздоровление.

В 1954 году родители забрали его вместе с аппаратом домой, где организовали ему курс реабилитации с физиотерапевткой, специализировавшейся на работе с параличом дыхательной мускулатуры, которая научила его дышать при помощи языка. Под руководством врача Пол освоил технику , которую используют фридайверы: он набирал воздух в рот и с помощью движений языком проталкивал его в легкие. Спустя год тренировок он научился находиться вне своей железной коробки в течение 3 минут, и за этот успех родители подарили ему щенка.

Через три года, развив навык глоссофарингеального дыхания, Пол смог обходиться без аппарата «железное лёгкое» несколько часов подряд.

Образование 
Несмотря на трудности, Пол учился в школе. В 1959-м году, в возрасте 13 лет, он стал одним из первых детей, включенных в муниципальную программу дистанционного обучения в  (), и закончил школу (, ) в возрасте 21 года. Он был первым в истории школьником, прошедшим курс старшей школы дистанционно. При этом в аттестате у него была только «пятёрки» и одна «четвёрка» («4» он получил по биологии из-за того, что, будучи парализован, он не смог препарировать животное).

После школы Пол на «отлично» сдал вступительные экзамены в университет, но ректорат отказался его зачислить в университет из-за инвалидности. С поддержкой своих школьных учителей Пол преодолел сопротивление ректората и через два года поступил в Южный методистский университет в Далласе, окончил его, затем поступил на юридический факультет Техасского университета в Остине.

В 1978 году Пол получил диплом бакалавра.

По окончании университета Пол поступил в аспирантуру по праву, в 1984 получил степень доктора юриспруденции и в 1986 году сдал экзамен на адвоката, что позволило ему начать частную адвокатскую практику.

Работа юристом 

Получив диплом адвоката, Пол нанял помощницей и сиделкой Кэти Гейнс. Она живёт по соседству с ним и помогает как в работе, так и ухаживает за ним (помогает в бытовых ситуациях).

В ходе юридической практики П. Александер посещал судебные заседания, он участвовал в уголовных и гражданских судебных процессах, занимался ювенальными делами; вёл споры о социальном обеспечении и корпоративные споры, а также занимался завещаниями.

Жизнь на пенсии 

С возрастом у Пола всё меньше сил. В пожилом возрасте старше 70 лет Пол может покидать аппарат «железное лёгкое» только на несколько минут, на большее ему уже не хватает сил. В возрасте 74 года он уже совсем не мог обходиться без аппарата искусственного дыхания.

В 2020 году Пол остался единственным живым обитателем «железного лёгкого».

В 2022 году Пол Александер попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, дольше всех живущий благодаря «железному лёгкому» — в этом году он пользуется аппаратом 70 лет.

Пол Александер продолжает жить в своём небольшом доме в Далласе, где в спальне у него стоит «железное лёгкое».

Литературное творчество 

В 2020 году Пол совместно со своим другом Норманом Брауном (Norman D. Brown) написал книгу мемуаров Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung (Три минуты ради собаки. История человека, живущего в «железном легком»).

Инклюзия 

В 1960-е в США не было государственных программ инклюзии инвалидов, люди с инвалидностью были невидимы в обществе, и появление Пола в инвалидной коляске в университете привлекало внимание публики.

Отец Пола сделал для сына сначала плоскую палочку с закреплённой на её конце авторучкой, которую Пол зажимал в зубах и мог ей писать. В дальнейшем отец сделал разные палочки для разных задач. С их помощью Пол писал, рисовал, печатал на пишущей машинке.

Пол отказался от практики сидения дома, он посещал вечеринки и стрип-клубы, молился в церкви, путешествовал на самолётах и океанских кораблях.

В зрелом возрасте Пол Александер организовал сидячую забастовку за права людей с ограниченными возможностями и сам участвовал в ней.

С конца 1960-х годов производство аппаратов «железное лёгкое» прекращён, что в дальнейшем стало для Пола проблемой — его аппарат временами приходит в негодность, а заменять его на аппарат ИВЛ, который работает посредством трахеотомии, Пол не хочет — из-за операции Полу пришлось бы изменить образ жизни. В 2018 году на весь мир было всего три действующих экземпляра «железного лёгкого», и все — в США.

В 2015 году «железное лёгкое» Пола потеряло герметичность, и с ремонтом аппарата ему помогли друзья — они нашли инженера, который смог починить его дыхательный аппарат. Будучи умельцем по ремонту гоночных автомобилей (это его хобби, а работает он в Environmental Testing Laboratory), Брэди Ричардс () разобрался в устройстве «железного лёгкого», изготовил износившиеся детали и восстановил работу аппарата, и стал дальше обслуживать «лёгкие» Пола.

Личная жизнь 

В студенческие годы у Пола были романтические отношения со студенткой Клэр, они обручились, но родители Клэр запретили ей общаться с Полом и помолвка была расторгнута. в дальнейшем Пол так и не женился.

С сиделкой и помощницей К. Гейнс у Пола сформировались близкие отношения без какой-либо романтики, чисто деловые.

Спустя 65 лет болезни Пол увиделся со Сью Перри (), которая лежала одновременно с ним в отделении полиомиелита (ей тогда было 4 года). В отличие от Пола, её функции тела не так сильно были повреждены вирусом, она восстановилась, и, узнав о том, что он жив, приехала к нему в 2018 году.

Семья 
 Брат (старший, умер): Ник.

Примечания

Литература

Ссылки 
  : Gary C. K. Huang Visits Dr. Paul R. Alexander :  — Rotary E-Club 5810. — Rotary2Rotary. — 2014 (11 ноября).
 Isenberg, N.  :  — 2015 (24 марта).
  :  — Kansas City Star. — 2018 (20 августа).
  :  — Mitch Summers. — 2021 (23 июля).
  :  — Estudios An2. —  2021 (14 февраля).
  :  — Gizmodo. — 2017  (21 ноября).

Полиомиелит